Hauschildt ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Hauschildt-Buschberger (* 1970), österreichische Politikerin (Grüne)
 Eberhard Hauschildt (* 1958), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich Hauschildt (* 1950), deutscher lutherischer Theologe
 Jürgen Hauschildt (1936–2008), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Karl Hauschildt (1920–2009), deutscher Geistlicher und Propst in Neumünster
 Melissa Hauschildt (* 1983), australische Leichtathletin und Triathletin
 Richard Hauschildt (1876–1934), sozialdemokratischer Journalist und Parlamentarier

ältere Schreibweisen:
 Lubertus Hautscilt (um 1347–1417), flämischer Augustiner-Abt, Mathematiker, Astrologe und Mystiker

Hauschildt ist die Bezeichnung für:
 den deutschen Frachter Grete Hauschildt, gesunken 1973

Siehe auch: 
 Hauschild